Vör, een Asin uit de Noordse mythologie
 Vor (ras), een fictief ras uit Star Wars

VOR (motorfiets), een Italiaans motorfietsmerk
VHF omnidirectional range station, een luchtvaartnavigatiehulpmiddel
Volvo Ocean Race, een hightech zeilwedstrijd rond de wereld
Vliegtuig Ongeval Rotterdam (VOR), een typologie voor incidenten op of rond Rotterdamse luchthavens, zie Vliegtuigongevalscenario
Vestibulo-oculaire reflex, een reflexmatige oogbeweging